Виља де лас Флорес има више значења:

 Виља де лас Флорес (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Виља де лас Флорес (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виља де лас Флорес (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виља де лас Флорес (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Виља де лас Флорес (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља де лас Флорес (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља де лас Флорес (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику